Das Mixed der French Open 2015 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Anna-Lena Grönefeld und Jean-Julien Rojer.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

Mixed
2015